Ostende peut désigner :

Une localité 
 Ostende, une ville de Belgique ;
 Gare d'Ostende, la gare ferroviaire de la ville ;
  Ostende, une localité en Argentine ;
 Mar de Ostende, station balnéaire en Argentine ;
 Ostend, ville en Nouvelle-Zélande ;
 , une localité en Espagne ;
Ostende, lieu-dit faisant partie de la commune de Chevroux (Vaud) en Suisse ;
 , une ancienne localité aux Pays-Bas, en Zélande.

Un élément en rapport avec la ville belge d'Ostende 
 Manifeste d'Ostende, document de 1854 dans lequel une série de diplomates américains ont proposé à l'Espagne l'achat ou son annexion de Cuba ;
 Pacte d'Ostende, un pacte de 1866 entre différents groupes opposés à Isabelle II ;
 Siège d'Ostende (1601-1604), siège espagnol de la ville d'Ostende, en Belgique ;
 Siège d'Ostende, du 10 au , pendant la guerre de Succession d'Autriche par les Français ;
 Compagnie d'Ostende, une société privée créée en 1717 pour le commerce avec les régions des Indes orientales ;
 KV Ostende, équipe de football de la ligue belge ;
 AS Ostende, un ancien club de football belge.

Un film et un roman 
 Ostende, un thriller argentin de 2011 réalisé par Laura Citarella.